Ніколь Пратт і Мара Сантанджело були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун виграли титул, перемігши у фіналі пару Сє Шувей і Ваня Кінґ з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-team01= Ю Чжань Ч Цзяжун
| RD1-seed01=1
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-team02= А Кудрявцева В Манасієва
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-team03= О Савчук Я Шведова
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-team04= Дж Крейбас Л Остерло
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-team05=
| RD1-seed05=3
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-team06= A Ehritt-Vanc Т Танасугарн
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-team07= Цз Чжань А Йонемура
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-team08= Х Сіюнь І Сюй
| RD1-seed08= 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-team09= А Клепач S Rao
| RD1-seed09= 
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3= 
| RD1-team10= Ан Родіонова Ар Родіонова
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=7| RD1-score10-3= 

| RD1-team11=| RD1-seed11=WC
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-team12= Ч Цзи Ш Сунь
| RD1-seed12=4
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-team13= А Аманмурадова К Бичкова
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-team14= А Радванська У Радванська
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-team15= K Iijima Дз Намігата
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= С Шувей В Кінґ
| RD1-seed16=2
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-team01= Ю Чжань Ч Цзяжун
| RD2-seed01=1
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-team02= Дж Крейбас Л Остерло
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[6]

| RD2-team03= A Ehritt-Vanc Т Танасугарн
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=7| RD2-score03-2=7| RD2-score03-3= 
| RD2-team04= Х Сіюнь І Сюй
| RD2-seed04= 
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 

| RD2-team05= Ан Родіонова Ар Родіонова
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7 
| RD2-score05-3= 
| RD2-team06=
| RD2-seed06=WC
| RD2-score06-1=61
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3= 

| RD2-team07=  А Радванська У Радванська
| RD2-seed07=  
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3= 
| RD2-team08= С Шувей В Кінґ
| RD2-seed08=2
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3= 

| RD3-team01= Ю Чжань Ч Цзяжун
| RD3-seed01=1
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-team02=
| RD3-seed02= 
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-team03=
| RD3-seed03= 
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=[1]
| RD3-team04=  С Шувей В Кінґ
| RD3-seed04=2 
| RD3-score04-1=63
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=[10]'''

| RD4-team01=

Посилання 
Draw 

2008
Pattaya Women's Open